De Most Valuable Player-prijs wordt ieder jaar uitgereikt aan de beste speler in de Dutch Basketball League, de reguliere competitie in de Nederlandse basketbal-eredivisie. Vanaf 1974 werd de winnaar van deze prijs gekozen door de Nederlandse Basketball Bond, sinds 2001 leidt de Federatie Eredivisie Basketbal dit proces.

Winnaars

Statistieken

Spelers

Nationaliteit

Clubs

Nederlandse basketbalprijs
Most Valuable Player